Станс (муж. род; устар. станц, станса; мн. ч. стансы; станцы;  от , комната) — стихотворная строфа с законченным содержанием.

 Станс (станса) — стихотворная строфа в форме четырёхстишия, например:
 стансы, в русской поэзии — строфа из четырёх стихов четырёхстопного ямба, в которой используется перекрестная рифмовка (схема abab);
 «Станса» Шелли (1821) в переводе Бальмонта.
 Станс (иначе октава) — стихотворная строфа в форме восьмистишия из пяти- или шестистопных ямбов (схема abababcc); классическая форма эпической поэзии.

 Стансы — поэтический жанр с отсутствием смысловых переносов между строфами; восходит к провансальской поэзии Средневековья.
 «» («Книга Дзиан»; Стансы Цзяна; Книга Дзян) — таинственный древний текст тибетцев на языке  , лёгший в основу книги Елены Блаватской «Тайная доктрина» (1888).
 Станцы Рафаэля — помещения с фресками Рафаэля Санти (роспись 1508—1517 годов) в Папском дворце Ватикана.

Примечания